hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Kalifornia
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Lake (ang. Lake County) w USA, w stanie Tennessee